Osofisan ist der Familienname folgender Personen:

 Adenike Osofisan (* 1950), nigerianische Informatikerin
 Femi Osofisan (* 1946), nigerianischer Schriftsteller
 Sola Osofisan (* 1964), nigerianischer Schriftsteller